Van Dievoet gezegd Vandive in Brussel en Parijs, of leden hiervan:
August Van Dievoet
Balthazar-Philippe Van Dievoet
Gabriel Van Dievoet
Germaine Van Dievoet
Henri Van Dievoet
Jean-Baptiste II van Dievoet (1704-1776)
Jean-Baptiste III van Dievoet (1747-1821)
Jules Van Dievoet
Nicolas Félix Van Dievoet
Peter van Dievoet
Philippe van Dievoet
 Huis van Dievoet uit Ternat, of leden hiervan:
Baron Emile van Dievoet
Jonkheer Guido van Dievoet
Jonkheer Walter van Dievoet
 Hendrik Van Dievoet

Dievoet